Krzysztof Paweł Woźniak (ur. 1954) – polski historyk, dr hab.
 Krzysztof Woźniak (1956-1996) – polski kierowca wyścigowy
 Krzysztof Woźniak – polski chemik, prof. dr hab.
 Krzysztof Woźniak – polski stomatolog, prof. dr hab.
 Krzysztof Woźniak – polski fizyk, dr hab.
 Krzysztof Jerzy Woźniak – polski lekarz, dr hab.
 Krzysztof Woźniak (1976 - 2013) – polski żołnierz, major Wojska Polskiego, poległy w czasie misji w Afganistanie